Olteanca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Olteanca (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Olteanca (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Olteanca (Lădești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Olteanca (Glăvile), Dorf im Kreis Vâlcea